Taxi (vervoer), vervoer door een particulier transportmiddel
Taxi (lied), een lied van de Amerikaanse soulzanger Jay Blackfoot
Taxi (band), een Roemeense band

Film
Taxi (1996), een Spaanse film uit 1996
Taxi (1998), een Franse film uit 1998
Taxi (2004), een Frans-Amerikaanse film uit 2004 en remake van de gelijknamige Franse film uit 1998
Taxi (2015), een Iraanse film uit 2015

Televisie
Taxi (NCRV), een Nederlands televisieprogramma van de NCRV
Taxi (Amerikaanse televisieserie), een Amerikaanse sitcom

Zie ook 
 Taksi